

Олів-Бранч — місто, штат Міссісіпі
 Олів-Бранч — переписна місцевість, штат Іллінойс